Shadows and Light – album zespołu Wilson Phillips
 Shadows and Light – album Joni Mitchell